Doss oder Doß ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf von Doß (1825–1886), adeliger Jesuit aus Bayern, Schriftsteller und Komponist  
 Bill Doss (1968–2012), US-amerikanischer Sänger
 Bruno Doss (1861–1919), deutscher Petrograph und Geologe
 Desmond Doss (1919–2006), US-amerikanischer Soldat, Träger der Medal of Honor
 Hansjürgen Doss (* 1936), deutscher Architekt und Politiker, MdB
 K. S. R. Doss (1936–2012), indischer Regisseur
 Manfred Doss (1935–2022), deutscher Mediziner und Forscher
 Thomas Doss (* 1966), österreichischer Komponist und Dirigent
 Tommy Doss (1920–2011), US-amerikanischer Country-Musiker

Doss steht für:
 Doss (Texas), ein Ort im US-Bundesstaat Texas
 Doss-Gletscher, ein Gletscher in der Ross Dependency, Antarktika

Siehe auch:
 Dos